4. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 1–2 marca 1975 roku w Strömsund, w Szwecji. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoty medal zdobyła Heike Lange. Broniąca tytułu Erwina Ryś była druga. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Bezapelacyjnym zwycięzcą został Japończyk Masayuki Kawahara. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) i 43 łyżwiarzy (42 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1975 w sportach zimowych
1975 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji